Kostin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Leonidowitsch Kostin (* 1956), russischer Bankier und Investor

 Igor Fjodorowitsch Kostin (1936–2015), ukrainischer Fotograf und Reporter
 Konstantin Kostin (* 1973), lettisch-sowjetischer Eiskunstläufer
 Pawel Alexandrowitsch Kostin (* 1985), russischer Crosslauf-Sommerbiathlet
 Wladimir Kostin (1921–1994), russischer Basketballschiedsrichter

Siehe auch:
 Costin